Alekszandr Alekszejevics Shtanko (, 1988. október 25., Alma Ata, Kazahsztáni SSR, Szovjetunió ) orosz jogász, az ENSZ UPF békenagykövete. Az «Advokat» cég alapítója és  ().

Életrajz

Korai évek 
Alexander 1988. október 25-én született Alma Ata városában, egy hétköznapi családban. 2001-ben szüleivel Belgorodba költözött. Sándor iskolai éveiben Belgorod és Krím bajnoka lett a hölgyeknél. 2006-ban kitüntetéssel diplomázott a belgorodi 32-es líceumban, 2011-ben, a Belgorodi Állami Nemzeti Kutatóegyetem Jogi Karán szerzett jogi diplomát, kitüntetéssel oklevelet.

2014-ben fejezte be posztgraduális tanulmányait a Belgorodi Együttműködési, Közgazdasági és Jogi Egyetemen.

Az „Oroszországi Nemzeti Erőemelő” Szövetség nemzetközi osztályú sportmestere a bicepsz súlyemelésben. Platón 2015-ben született fiát neveli.

Hivatkozások 

1988-ban született személyek
Orosz jogászok
Élő személyek